Aaron Douglas – artista afroamericano
Aaron Douglas – attore canadese
Aaron Douglas – cestista statunitense